Bienenkorb steht für:

 Bienenkorb, künstliche Behausung von Honigbienen
 Wappenfigur, siehe Biene (Wappentier) #Bienenkorb
 Klettergipfel in der Sächsischen Schweiz, siehe Liste der Klettergipfel im Rathener Gebiet #Liste der Klettergipfel
 Form einer Glocke, siehe Bienenkorbglocke

 Der Bienenkorb steht für:
 Der Bienenkorb, Roman von Camilo José Cela (1951)
 Der Bienenkorb, Verfilmung von Mario Camus (1982)

Siehe auch:

 Bienenkörbchen (Schneckenart)
 Der Bienenstock (Verlagszeitschrift)
 Bienstock (Begriffsklärung)
 Beehive (Begriffsklärung)